Лы:
 Лы (тай-лы, лу, лю) — тайский народ в Китае, Мьянме, Лаосе, Таиланде и Вьетнаме
 Лы — один из языков народа лы, относится к тайской группе
 Лы (тай-лы) — письменность языка лы, абугида группы индийского письма